Hoffmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Bruhn Hoffmeyer (1910–1991), dänische Museumskuratorin, Forscherin und Expertin für mittelalterliche Waffen
 Fritz Hoffmeyer, auch Hoffmeyer-Zlotnik (1860–1922), deutscher Politiker und Landwirt
 Horst Hoffmeyer (1903–1944), deutscher SS-Brigadeführer
 Jürgen Heinz Peter Hoffmeyer-Zlotnik (* 1946), deutscher Sozialwissenschaftler
 Niels Hoffmeyer (1836–1884), dänischer Meteorologe
 Stig Hoffmeyer (1940–2022), dänischer Schauspieler
 Wilhelm Hoffmeyer (* 1924), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hofmeyer
 Hofmeier
 Hofmaier
 Hofmayr